Дуэт Надежда Петрова / Меган Шонесси — победители турнира.

Посев 

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова /  Елена Лиховцева (Финал)
  Ай Сугияма /  Лизель Хубер (Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Мартина Навратилова (Полуфинал)''

<li>  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Первый раунд)
<li> ''' Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Титул)
<li>  Мириам Казанова /  Эмили Луа (Первый раунд)
<li>  Елена Дементьева /  Лина Красноруцкая ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

NASDAQ-100 Open 2004